Baureihe 07 steht für:

 DR 07 1001, bei der Deutschen Reichsbahn eingeordnete Lokomotive der französischen Reihe PO 3700
 BDŽ-Baureihe 07, verschiedene Baureihen der bulgarischen Staatsbahn BDŽ